Долбино — название населённых пунктов:

Россия 
 Долбино — село в Белгородском районе Белгородской области.
 Долбино — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Долбино — деревня в Белевском районе Тульской области.

Украина 
 Долбино — село в Бердянском районе Запорожской области.
 Долбино — станция в Харьковской области.

См. также 
 Долбилкин